Deux Interstate highways ont pour nom Interstate 165.
 Interstate 165 en Alabama
 Interstate 165 au Kentucky

Voir aussi